Корабль 3 ранга имеет два основных значения:

 Корабль 3 ранга (парусный) — самый распространённый линейный корабль. В британской системе рангов назывался . На рубеже XVIII—XIX веков — двухдечный 64, 74, или 80-пушечный корабль.

 Корабль 3 ранга (моторный) — в советском и российском ВМФ корабль, отнесённый к 3 рангу в «Боевых средствах флота». Третий по старшинству среди кораблей и судов ВМФ в вопросах снабжения, комплектования и в церемониальных процедурах. Как правило, требует командира в звании капитан 3-го ранга.

См. также 
Ранг в парусном военно-морском флоте